Аткильня — річка в Чернігівській області
 Аткильня — село в Ріпкинському районі Чернігівської області